Tukaj je spisek vseh osvojenih medalj po državah na Zimskih olimpijskih igrah 1992, ki so potekale v Albertvillu, Francija.

Uvrščene so po številu zlatih medaljah. Če se pojavi isto število zlatih medalj, se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili MOK.

(poudarjena je gostiteljska država, v krepkem je največje število medalj v kategoriji)

(¹ del SND; ekipa bila prisotna le na teh ZOI)

Viri 
 International Olympic Committee: Olympic Games: Albertville 1992, Medal Table, Laussana, 1992

Zimske olimpijske igre 1992